Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup 2009 – tenisowy turniej ATP World Tour rangi ATP World Tour 500 z cyklu Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup rozgrywany w dniach 16–22 lutego 2009 roku w Memphis na kortach twardych w hali o puli nagród 1 226 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2009 w tenisie ziemnym
2009

ca:Regions Morgan Keegan Championships & Cellular South Cup 2009
da:Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup 2009
de:Cellular South Cup 2009
en:2009 Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup
es:Torneo de Memphis 2009
it:Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup 2009
ru:Regions Morgan Keegan Championships and The Cellular South Cup 2009
sk:Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup 2009
sv:Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup 2009